Bugg kan avse:

 Bugg (dator) – en felaktighet i datorprogram
 Bugg (dans) – en dans
 Bugg (tuggummi) – ett bubbelgum
 Fyra Bugg & en Coca Cola – album av Lotta Engberg 1987
 Fyra Bugg & en Coca Cola (sång) – låt framförd av Lotta Engberg 1987

Se även
 Buggning